Hans-Joachim Hannemann ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Hannemann (Ruderer) (1915–1989), deutscher Ruderer
Hans-Joachim Hannemann (Zoologe) (1925–2010), deutscher Insektenkundler